Токушіма
Префектура Токушіма